XYY (xyY) steht für
XYY-Syndrom, numerische Chromosomenaberration der Geschlechtschromosomen
xyY-Farbraum, Normfarbtafel des CIE-Farbsystems

Siehe auch:
 X + YY – Formel des Bösen

Abkürzung